Bodnár Gábor (1885–1930) református lelkész
 Bodnár Gábor (1920–1996) emigráns magyar cserkészvezető
 Bodnár Gábor (1961) egyetemi tanár